

Család
Család, a társadalom alapvető egysége, egymással közeli rokonságban álló emberek csoportja
Család, növény- és állatrendszertani egység
Család, egy állatfaj néhány egyede által alkotott, együttélő csoport
Család, állatnemesítési szempontból jelentős, egymással rokon ivadékcsoport
Család, anyanövény szabad levirágzásából származó utódok összessége
Család, elemi részecskék csoportja a részecskefizikában
Család, Pór Bertalan 1909-ben készült festménye
Család, település Szlovákiában
Vámoscsalád, település Magyarországon

A család
 A család, vallási mozgalom, amely számos más néven is ismert
Filmek
 A család (La famiglia), olasz film (1987)
 A család (Family), amerikai film (2018)
Tv-sorozatok
 A család (The Family), amerikai tv-sorozat (2016)
 A Család (The Family), amerikai tv-sorozat (2019)